Sandra Monfort Oliver (Pedreguer, 1992) és una cantant valenciana que forma part del trio musical Marala.

Amb désset anys va instal·lar-se a Barcelona, però posteriorment tornà a Pedreguer. El 2020, Marala publica el seu primer disc, A trenc d’alba, amb el que obtingueren un Premi Ovidi Montllor i un Enderrock Balear. El 2021 publicà el seu primer treball en solitari, Niño reptil ángel, amb que obtingué dos Premis Carles Santos.

Referències 

Cantants valencians en català
Pedreguers